Gallina – femmina della specie Gallus gallus domesticus

Fumetti 
 Gallina – personaggio dei fumetti creato da Benito Jacovitti

Geografia 
 Italia
 Campo Gallina – località sita sulla parte settentrionale dell'Altopiano dei Sette Comuni, nella provincia di Vicenza
 Gallina – circoscrizione del comune di Reggio Calabria
 Gallina – frazione del comune di Castiglione d'Orcia, provincia di Siena
 Punta Gallina o Pizzo Gallina – montagna delle Alpi del Monte Leone e del San Gottardo nelle Alpi Lepontine
 Val Gallina o Val Galina – valle nella provincia di Belluno, situata sulla sinistra idrografica della valle del Piave 
 Villa La Gallina – villa di Firenze facente parte del complesso della Torre del Gallo
 Stati Uniti d'America 
 Gallina – località del Nuovo Messico

Persone 
 Attilio Gallina (...–...) – calciatore italiano, di ruolo portiere, fratello del calciatore Giovanni
 Carlo Gallina (1895-1944) – militare e calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Elio Gallina (1913-2008) – notaio italiano, ricordato per aver salvato numerosi ebrei a partire dal 1943
 Enrico Gallina (1911–...) – calciatore italiano di ruolo centrocampista
 Francesco Gallina (1945-2021) – calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Gallo Gallina (1796-1874) – pittore, incisore e litografo italiano
 Giacinto Gallina (1852-1897) – commediografo italiano, considerato l'erede della grande stagione goldoniana
 Giada Gallina (1973) – atleta italiana specialista nelle gare di velocità
 Giovanni Gallina (1892-1963) – calciatore italiano, di ruolo attaccante, fratello del calciatore Attilio
 Károly Gallina (1907-1986) – calciatore ungherese
 Ludovico Gallina (1752-1787) – pittore italiano
 Luigi Gallina – giocatore e allenatore di hockey italiano
 Mario Gallina (1889-1950) – attore italiano
 Piero Gallina (1942) – politico italiano
 Roberto Gallina (1940) – pilota motociclistico italiano

Pagine correlate 
Gallino